Фредерик Кавендиш (; , Истборн, — , Дублин) — лорд, английский политический деятель, младший сын седьмого герцога Девонширского.

В июне 1864 года женился на Люси Кавендиш, урождённой Литтелтон, одной из пионеров женского образования в Великобритании.

В 1865 году вступил в нижнюю палату, был лордом казначейства в первом кабинете Гладстона, секретарём казначейства — в его втором министерстве.

4 мая 1882 года назначен министром по делам Ирландии, но 6 мая был убит в Феникс-парке, в Дублине фениями (см. ). Убийцы были преданы их соучастником , найдены и казнены.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Убитые политики
Министры Великобритании
Генеральные секретари по делам Ирландии
Члены Либеральной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1865—1868)
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)
Члены Тайного совета Великобритании
Фредерик